Sogn (Denemarken), een parochie van de Deense kerk
 Sogn (Noorwegen), een district in Noorwegen